Ел Фрамбојан има више значења:

 Ел Фрамбојан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фрамбојан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фрамбојан (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фрамбојан (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фрамбојан (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фрамбојан (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фрамбојан (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фрамбојан (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику